Marco Mario Milanese (1959) – politico italiano
 Marco Milanese (1958) – archeologo italiano